Невловимий — американський телевізійний фільм-бойовик 1997 року. Ремейк фільму «Зникаюча точка» (1971).
 Невловимий — трилер 2005 року.